

Nederland
 Zuiderbrug (Amsterdam)
 Zuiderbrug (Broek in Waterland)
 Zuiderbrug (Haarlem)
 Zuiderbrug (Harlingen)
 Zuiderbrug (Meppel)
 Zuiderbrug (Utrecht)
 Zuiderbrug (Venlo)